Prinsessan kan syfta på:

 en roman från 1965 av Gunnar Mattsson, se Prinsessan (bok)
 en svensk filmatisering av denna roman från 1966, se Prinsessan (1966)
 en ungersk film från 1982 med originaltiteln Adj király katonát!, se Prinsessan (1982)
 en finländsk film från 2010 av Arto Halonen, se Prinsessan (film, 2010)

Se även 
 Prinsessa
 Prinsessa (film)